Алькоркон — місто в Іспанії
 Алькоркон (футбольний клуб) — іспанський футбольний клуб із однойменного міста
 Алькоркон Сентраль — станція Мадридського метрополітену

Багатозначні терміни